Incze:
 Béla Incze
 Tiberiu Ștefan Incze

Nume de familie ungurești